Мосул:

 Мосул — город в Ираке.
 Мосул — вилайет в Османской империи с 1879 по 1918 год.
 Мосул — село в Закатальском районе Азербайджана.
 Мосул — международный аэропорт в Ираке, обслуживающий город Мосул
 Мосул — футбольный клуб из одноименного иракского города